El término chicote puede referirse a:
 La palabra polisémica chicote.
 Chicote (látigo), usado por autoridades coloniales.
 El Bar Chicote, situado en la ciudad de Madrid.
 Chicote, una marca de calzado popular en Guatemala y otras regiones de Centroamérica.

Personas 
 Alberto Chicote, chef español.
 Enrique Chicote, actor y empresario teatral español.
 Perico Chicote, empresario hostelero español, fundador del bar homónimo.